Апшуяхта́ — река в России, протекает по Чемальскому району Республики Алтай. Устье реки находится в 221 км от устья Катуни по левому берегу. Длина реки составляет 20 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Катуни
Реки Чемальского района